Шишкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Шишкинское сельское поселение — входит в Читинский район Забайкальского края.
 Шишкинское сельское поселение — входит в Вагайский район Тюменской области.